Hank Williams (1923–1953) amerikai énekes, zeneszerző
 Hank Williams (1949–) amerikai countryénekes, zeneszerző
 Hank Williams (1972–) énekes, dobos, basszus-, és akusztikus gitáros
 Hank Williams (1952–) amerikai baseballjátékos